Altburg Marie Matilda Olga d'Oldenbourg (née à Oldenbourg, le  et morte à Bad Arolsen le ) est une duchesse d'Oldenbourg de la maison de Holstein-Gottorp, devenue princesse de Waldeck-Pyrmont par mariage, en 1922.

Biographie

Famille 
Altburg Marie Matilda Olga d'Oldenbourg naît à Oldenbourg le . Elle est baptisée, dans la même ville, le  suivant. Elle est le quatrième enfant et la troisième fille du second mariage du grand-duc régnant Frédéric-Auguste II d'Oldenbourg avec Élisabeth-Alexandrine de Mecklembourg-Schwerin, une sœur du prince consort des Pays-Bas, Henri. Altburg d'Oldenbourg est donc une cousine germaine de Juliana, reine des Pays-Bas. 

Altburg d'Oldenbourg est également la sœur de Nicolas d'Oldenbourg, (1897-1970), prétendant au trône d'Oldenbourg et d'Ingeborg d'Oldenbourg (1901-1996), ainsi que la demi-sœur de Sophie-Charlotte d'Oldenbourg.

Mariage et descendance 
Le , Altburg d'Oldenbourg épouse, à Rastede, Josias de Waldeck-Pyrmont (né à Arolsen, le  et mort au château de Schaumburg, Balduinstein le ), fils aîné et héritier du prince Frédéric de Waldeck-Pyrmont et de son épouse la princesse Bathildis de Schaumbourg-Lippe.  

Cinq enfants, portant le titre de princ(esse) de Waldeck-Pyrmont, sont nés de ce mariage :

 Margarethe de Waldeck-Pyrmont (Munich,  - Erbach, ), épouse à Arolsen, le  (divorcés en 1979), Franz August comte zu Erbach-Erbach (1925-2015), dont trois enfants ;
 Alexandra de Waldeck-Pyrmont (Rastede,  - ), épouse à Arolsen, le , Botho prince zu Bentheim und Steinfurt (1924-2001), dont deux fils ;
 Ingrid de Waldeck-Pyrmont (née à Munich, ), sans alliance 
 Wittekind de Waldeck-Pyrmont, chef de la maison de Waldeck en 1967, (né à Arolsen, le ), épouse civilement à Frohnleiten, le  et religieusement à Arolsen, le , Cecilie comtesse von Goëß-Saurau (1956), dont trois fils ;
 Guda de Waldeck-Pyrmont (né à Arolsen, le ), épouse en premières noces à Arolsen, civilement le  et religieusement le  (divorcés en 1967), Friedrich Wilhelm  prince de Wied (1931-2000), épouse en secondes noces à Schaumburg (civilement le  et religieusement, le  suivant, Horst Dierkes, docteur en médecine (1939-2017), dont deux fils du premier mariage et un fils du second mariage.

Dernières années 
Altburg d'Oldenbourg, veuve depuis 1967, meurt à Bad Arolsen le , à l'âge de . Elle est inhumée dans le mausolée ducal d'Oldenbourg.

Ascendance

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 

 

Princesse de Waldeck-Pyrmont
Maison de Holstein-Gottorp (Oldenbourg)
Naissance en mai 1903
Naissance à Oldenbourg
Naissance dans le grand-duché d'Oldenbourg
Décès en juin 2001
Décès à Bad Arolsen
Décès à 98 ans
Duchesse d'Oldenbourg
Épouse du prétendant au trône de Waldeck-Pyrmont